Адди́-Гра́т () — город на севере Эфиопии, в регионе Тыграй. Является центром ворэды Ганта-Афешум.

География 
Адди-Грат — последний значительный город перед границей Эфиопии с Эритреей, является стратегическим пунктом на севере страны. Расположен на высоте 2406 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным Центрального статистического агентства, на 2007 год население Адди-Грат составляет 57 588 человек, из них 26 010 мужчин и 31 578 женщин. 94,01 % — последователи эфиопской православной церкви; 3,02 % — католики и 2,68 % — мусульмане. По данным переписи 1994 года население города насчитывало 37 417 человек, из них 17 352 мужчины и 20 065 женщин.

Экономика 
Развита фармацевтическая промышленность.

Примечания 

Города Эфиопии